Топуз () — имя собственное турецкого происхождения; распространено в виде фамилий.
 Топуз, Алийе Фатма (1862—1936) — турецкая писательница-романистка, колумнистка, эссеистка.
 Топуз, Генрих Владимирович (1916—1999) — советский архитектор, художник, реставратор, педагог.
 Топуз, Мехмет (род. 1983) — турецкий футболист, полузащитник.
 Топуз, Хыфзы (род. 1923) — турецкий писатель и журналист.